Ellopott siker
Ellopott siker –  Lynne Ramsay skót rendező filmje
Az ellopott siker – Gádor Béla 1940-es regénye